

Patronyme  

 Alain Bozon (1938-), hockeyeur français ;
 Alicia Bozon (1984-), nageuse française, fille de Gilbert Bozon ;
 Céline Bozon (1975-), directrice de la photographie française ;
 Charles Bozon (1932-1964), skieur français ;
 Gilbert Bozon, (1935-2007), nageur français ;
 Louis Bozon (1934-), acteur et animateur radio français ;
 , (1950-1970), skieur français ;
 Nicole Bozon (-), religieux et écrivain anglo-normand ;
 Philippe Bozon (1966-), hockeyeur français, fils d'Alain Bozon ;
 Serge Bozon (1972-), acteur et réalisateur français ;
 Guillaume Bozon (1989-), médecin, philanthrope, philosophe, traileur,

Toponyme  

 Kani Bozon, commune du Mali.

Patronyme français